Il Campionato Alagoano 2014 è stata la ottantaquattresima edizione del Campionato Alagoano.

Squadre partecipanti

Prima fase (Copa Alagoas)

Fase finale

Seconda fase (Copa Maceió)

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Classifica finale 

Verdetti
 CRB qualificato per la Coppa del Brasile 2015 e per la Copa do Nordeste 2015
 Coruripe qualificato per il Campeonato Brasileiro Série D 2014, per la Coppa del Brasile 2015, e per la Copa do Nordeste 2015
 Murici qualificato per la Coppa del Brasile 2015
 Penedense e Comercial-AL retrocessi in Segunda Divisão

2014
Calcio nel 2014